Штембер — фамилия:

 Штембер, Виктор Карлович (Штемберг; 1863—1921) — русский художник-портретист.
 Штембер, Соломон Исаевич (известный как Семён Александрович Чернецкий, 1881—1950) — русский и советский военный дирижёр, капельмейстер, композитор.
 Штембер, Эмма Людвиговна (Ита Лазаревна; 1880—?) — русская пианистка.